Такмичење у класичном кајаку двоседу (К-2) на 10.000 м  на Летњим олимпијским играма 1952. одржано је 27. јула на стази у заливу Тајвал у Хелсинкију.

Титулу освојену у 1948. у Лондону бранили су Гунар Окерлунд и Ханс Ветерстрем из Шведске.

Учествовап је 36 такмичара у 18 посада и исто толико земаља. Вожена је само финална трка.

Освајачи медаља

Резултати

Финале

Биланс медаља у трци К-2 10.000 м после 3 такмичења на ЛОИ (1936—1952) 

 Екипно

 Појединачно, са најмање 2 медаље

</center>

Спољашње везе 
 1948 Summer Olympics official report. pp 312.
 Резултати такмичења у класичном кајаку двоседу К-2 на 10.000 м на ЛОИ 1952. sports-reference.com

Кајак и кану на Летњим олимпијским играма 1948.